Le nom de bataille de Manille peut désigner :

La Bataille de Manille (1762) ;
La Bataille de Manille (1798) ;
La Bataille de Manille (1898) entre l'Espagne et les États-Unis pendant la Guerre hispano-américaine du  au  ;
La Bataille de Manille (1899) entre les Philippines et les États-Unis pendant la Guerre américano-philippine les 4 et  ;
La Bataille de Manille (1945).